Associazione Sportiva Dilettantistica Palermo – società calcistica femminile (1987 – in attività)
 Associazione Calcio Femminile Aquile Palermo – società calcistica femminile (? – 2019)